Floßgraben ist ein Gewässername:

generisch:
 Floßgraben, Kunstgraben zur Holztrift

speziell:
 Annaberger Floßgraben, linker Floßgraben zum Pöhlbach bei Annaberg, Stadt Annaberg-Buchholz, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Elsterfloßgraben zwischen der Weißen Elster und der Saale
 Floßgraben 2, rechter Zufluss des Scheidgrabens (zur Nordschwarzwälder Alb, zum Oberrhein) am Güterbahnhof, kreisfreie Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Floßgraben I – siehe unten → Floßgraben (Zarow)
 Floßgraben II – siehe unten → Floßgraben (Zarow)
 Floßgraben bei Schlema, Floßgraben von rechts zur Schlema in Bad Schlema, Stadt Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis, Sachsen

 Floßgraben (Alb), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Alb (zum Oberrhein) in Dammerstock, kreisfreie Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Floßgraben (Ehebach), rechter Zufluss des Ehebachs (zur Aisch) bei Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Floßgraben (Havel), Floßgraben zur Havel im Woblitzsee bei Voßwinkel, Gemeinde Userin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Floßgraben (Leinacher Bach), linker Zufluss des Leinacher Bachs in Leinach, Landkreis Würzburg, Bayern
 Floßgraben (Main), linker Zufluss des Mains nach Wörth am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Floßgraben (Pöhlbach) – siehe oben → Annaberger Floßgraben
 Floßgraben (Röthen), linker Zufluss der Röthen oder Röden in Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Floßgraben (Scheidgraben) – siehe oben → Floßgraben 2
 Floßgraben (Schinkengraben), linker Zufluss des Schinkengrabens (zum Roten Graben, zum Landgraben, zur Donau bei Offingen) bei Asselfingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Floßgraben (Schlema) – siehe oben → Floßgraben bei Schlema
 Floßgraben, deutscher Name des Floßgrabens Dlouhá stoka, von rechts zur Stoka bei Krásno nad Teplou, Okres Sokolov, Karlovarský kraj, Tschechien
 Floßgraben (Zarow) – zwei Zuflüsse der Zarow in Vorpommern, siehe Flusssystemtafel Zarow, flussabwärts:
 Floßgraben I, rechter Zufluss
 Floßgraben II, rechter Zufluss

Siehe auch:
 Floßbach